Takoma Park Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Takoma Park Historic District (Washington, D.C.), NRHP-ID 83001416
 Takoma Park Historic District (Takoma Park, Maryland), NRHP-ID 76001008